Белый Слон (, ) — бывшая польская астрономическая и метеорологическая станция на горе Поп Ива́н Черногорский (также известной как Чёрная Гора), построенная Варшавским университетом. Находится на территории Верховинского района Ивано-Франковской области Украины.

Работала с 1938 по 1941 год. После Великой Отечественной войны обсерваторию сделали филиалом ГАО НАНУ, но небольшой коллектив ГАО не смог возродить обсерваторию на горе Поп-Иван, и филиал практически так и не функционировал.

История 
После Первой мировой войны в Польше встал вопрос о строительстве новой обсерватории, так как существующая Варшавская обсерватория становилась всё менее пригодной для астрономических наблюдений.

В 1935 году инженер, генерал Леон Бербецкий от имени Лиги противовоздушной обороны государства (LOPP) предложил директору астрономической обсерватории Варшавского университета Михалу Каменскому организовать астрономический отдел в метеорологической обсерватории, которую планировали построить в Карпатах, на вершине горы Поп Иван. В том же году командование противовоздушной обороны Польши по результатам конкурса одобрило проект строительства обсерватории архитекторов Казимежа Марчевского и Яна Погоского.

Строительство началось летом 1936 года.

Обсерватория возводилась преимущественно из местного строительного материала — камня-песчаника, что удешевляло и упрощало строительство. Рабочую силу составляли тоже преимущественно жители окрестных сёл. Камень на гору подвозили лошадьми или несли в руках, на спине. Так же транспортировали другие строительные материалы, оборудование, доставленные по железной дороге до ближайшей станции Ворохта (70 км от строительной площадки). Много усилий было потрачено на перенос к вершине горы Поп Иван 33 ящиков с элементами купола и другими деталями. Крупнейшая из них весила 950 кг.

Стены обсерватории, построенной в стиле конструктивизма, сложены из известняковых блоков и достигают 1,5 м в толщину на уровне цокольного этажа и 1 м — на уровне верхних этажей. Для утепления помещения с внутренней стороны между штукатуркой и каменной кладкой заложена прослойка просмолённой пробки. Сооружение имеет два этажа с восточной стороны и пять — с западной. Её двускатная крыша была покрыта медными листами. С южной стороны расположена ротонда, где размещался телескоп.

Торжественное открытие обсерватории состоялось 29 июля 1938 года. Она состояла из 43 помещений. Среди них — конференц-зал, помещения руководителя обсерватории, иные жилые помещения, столовая, кабинеты, зал для метеоинструментов и пр. В подвале оборудовали аккумуляторную и котельную.

В обсерватории работал выходец из села Микуличина Владислав Мидович. Здесь же он и жил вместе с женой и сыном. Ещё несколько человек вспомогательного технического и научного персонала обеспечивали постоянные астрономические и метеонаблюдения. В обсерватории постоянно находился отряд польских пограничников.

Научные исследования 1937—1939 гг 
Первую обсервационную фотосъёмку новым аппаратом выполнил в 1937 году Мацей Белицкий. Ему удалось получить 4 фотографии планетоида Интерамния. Несколькими месяцами позже были сделаны две фотографии кометы Юрлова — Ахмарова — Хасселя. Полученные таким образом данные были опубликованы в журнале Варшавской обсерватории в 1938—1939 годах.

Весной 1939 года к работе в обсерватории приступил доктор Владимир Зон. Он фотографировал звёзды в двух цветах, которые отличались интенсивностью свечения на чёрно-белых фотоснимках. Работа проводилась со звёздами, населяющими Млечный Путь. Недоработанный материал доктора Зона, хранившийся в Варшаве, погиб во время Варшавского восстания 1944 года.

В апреле 1939 года в обсерваторию прибыл магистр Стефан Щербак для проведения астрономической работы (по поручению профессора Каминского). Он провёл около 70 визуальных оценок блеска переменных звёзд, выполнил серию рисунков вращения Марса, определил 6 позиций кометы Брукса. Он потратил около 20 часов на поиск новых комет с помощью 80-миллиметрового телескопа. Стефан Щербак выполнял наблюдения в обсерватории, где и погиб в период военных действий.

Вторая мировая война 
После начала Второй мировой войны работники обсерватории эвакуировали ценное оборудование, которое попало в Будапештскую астрономическую обсерваторию, затем в Вену, откуда вернулось в Польшу после войны. Смонтированный трёхлинзовый объектив находится в Силезском планетарии.

Здание обсерватории и остатки оборудования в конце 1939 года перешли в собственность советских властей. До июня 1941 года здесь проводились метеорологические наблюдения. Впоследствии немцы вывезли металлические части астрографа во Львов, где до последнего времени они хранились в физическом корпусе Львовского университета.

В дальнейшем помещение было заброшено, и местные жители растащили из неё всё, что представляло какую-то ценность, в частности, медные листы с купола и крыши обсерватории.

После этого деятельность обсерватории более не возобновлялась.

Современное состояние 

В октябре 1996 года в Яремче состоялось научно-практическое совещание по вопросу «метеоролого-астрономической обсерватории на горе Поп Иван», в которой приняли участие представители различных учреждений Украины и Польши. На совещании обсуждалась возможность восстановления и возобновления деятельности обсерватории. Протокол совещания был направлен правительствам Украины и Польши.

Ивано-Франковский филиал института «Укрзападпроектреставрация» выполнил архитектурно-археологические обмеры, инженерное обследование, технологическая лаборатория — исследование состава строительных материалов и растворов, использовавшихся при строительстве здания. По заказу Главного управления строительства и архитектуры областной госадминистрации были выполнены рабочие чертежи ремонта и реставрации здания обсерватории. В то же время вопрос о функциональном использовании здания обсерватории так и не решён.

По мнению одних, здесь можно было бы учредить институт естественных наук, профессор А. Адаменко предлагал создать туристический центр. Было предложение в отреставрированном здании обсерватории разместить институт лекарственных растений (в здешней флоре насчитывается более 1000 видов растений, в том числе лекарственных). Астрономическая обсерватория Львовского университета считает необходимым восстановить высокогорную станцию для проведения метеорологических, астрономических, экологических, биологических и сейсмических исследований.
 
С участием ведущих учёных Украины и Польши, представителей органов местной власти и проектно-строительных организаций в 2002 году было проведено три научно-практических семинара-совещания по вопросам выработки концепции восстановления и деятельности обсерватории. На первой конференции, которая состоялась в Яремче 24 января 2002 года, был создан Научный совет по вопросам восстановления обсерватории. Это сооружение одновременно могло бы использоваться не только как научный, но и как экскурсионно-туристический объект. Польские учёные обратились с соответствующим запросом в органы власти Республики Польша и получили одобрение относительно продолжения работы над проектом.

В начале октября 2002 года председатель Ивано-Франковской областной госадминистрации Михаил Вышиванюк направил Президенту Леониду Кучме письмо о необходимости поддержать идею восстановления и возобновления работы обсерватории. В конце ноября 2002 года в адрес Вышиванюка поступило письмо от первого заместителя главы Администрации Президента Украины Валерия Хорошковского о том, что «рассмотрены и признаны подходящими предложения ОГА о необходимости вынесения на уровень межправительственных переговоров вопроса восстановления астрономо-метеорологической обсерватории, расположенной на вершине горы Поп Иван в Верховинском районе Ивано-Франковской области». По этому поводу Министерству иностранных дел Украины было дано соответствующее поручение.

Несмотря на 50 лет запустения и разрушения, фундаменты и стены здания сохранились в удовлетворительном состоянии. Необходимо восстановить деревянные перекрытия, столярные изделия, крышу, создать заново всю инженерную инфраструктуру. Но прежде всего нужно восстановить дорогу к обсерватории.

Об этой обсерватории вспоминает Юрий Андрухович в своём эссе «Carpathologia cosmophilica».

Восстановление бывшей обсерватории было включено как задание в Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2011-2012 гг., которую подписали 
3 февраля 2011 года Президент Украины Виктор Янукович и Президент Республики Польша Бронислав Коморовский. 
Прикарпатский национальный университет имени Стефаника, на балансе которого находится обсерватория, совместно с Варшавским университетом разработали проект её восстановления. Планируется, что здесь будут функционировать метеорологическая станция, биологический стационар по изучению растительности Карпат и другие научные центры. 
В 2012 году выполнены первые работы: замурованы кирпичом окна главного корпуса и завершены работы по перекрытию здания, медным листом покрыто 200 м. кв. крыши.

Ссылки 
 В Карпатах умирает старинная обсерватория «Белый слон»
 История, маршруты, фотографии горы Поп-Иван
 ВЫШЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ
 Обсерватория на горе Поп Иван
 Про обсерваторию на сайте «Замки та храми України»
 Гарний опис сходжень до обсерваторії на сайті «Українські карпати»
 Владислав Мидович. Про «Белого Слона» на Чорногоре (спогади) // Horyzonty, Париж, 1962 (польськ.)
 Януш Шледзинский. Исследования на вершине (польськ.)
 Белий Слон на Чорногоре // Bo ja wiem, 06/2006 (польськ.)
 Попіван (ще один опис)
 Andrzej SKIBNIEWSKI Czarna Góra

Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории Украины
Здания и сооружения, построенные в 1938 году в Польше
История Польши
Руины на Украине
Ивано-Франковская область
Индустриальный туризм и городские исследования